Strümpel ist der Familienname folgender Personen:
 Burkhard Strümpel (1935–1990), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Hans Strümpel (1935–2019), deutscher Zoologe
 Uwe Strümpel (* 1946), deutscher Politiker und Lehrer

Siehe auch:
 Strümpell